«Эллен» () — американский комедийный телесериал, который транслировался на канале ABC с 29 марта 1994 года по 22 июля 1998 года. Главную роль в шоу, рассказывающем о невротической владелице книжного магазина средних лет сыграла Эллен Дедженерес. Сюжетные линии в сериале в основном были сосредоточены на повседневной жизни главной героини, её друзьях и личной жизни.

«Эллен» стал первым сериалом в истории, в котором главная героиня совершает каминг-аут как лесбиянка в знаменитом эпизоде четвёртого сезона «The Puppy Episode», который наблюдало более сорока миллионов зрителей, а в 1997 году он выиграл две премии «Эмми», в том числе и за лучший сценарий в комедийном сериале. Дедженерес одновременно со своей героиней открыла зрителям свою сексуальную ориентацию в интервью на «Шоу Опры Уинфри».

Сериал никогда не достигал успеха в телевизионных рейтингах, однако получал хорошие отзывы от критиков благодаря чему просуществовал на экранах пять сезонов. Дедженерес четырежды номинировалась на премию «Эмми» за лучшую женскую роль в комедийном телесериале и трижды на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в телевизионном сериале — комедия или мюзикл, а сам сериал неоднократно отмечался другими наградами.

Литература 
 Castañeda, Laura and Shannon B. Campbell (2005). News and Sexuality: Media Portraits of Diversity. SAGE. ISBN 1-4129-0999-6.
 Capsuto, Steven (2000). Alternate Channels: The Uncensored Story of Gay and Lesbian Images on Radio and Television. Ballantine Books. ISBN 0-345-41243-5.
 Ehrenstein, David (1998). Open Secret (Gay Hollywood 1928—1998). New York, William Morrow and Company. ISBN 0-688-15317-8.
 Johnson, Victoria E. (2008). Heartland TV: Prime Time Television and the Struggle for U.S. Identity. New York, NYU Press. ISBN 0-8147-4293-9.
 Marchessault, Janine and Kim Sawchuk (2000). Wild Science: Reading Feminism, Medicine, and the Media. Routledge. ISBN 0-415-20431-3
 Tracy, Kathleen (2005). Ellen: The Real Story of Ellen Degeneres. Pinnacle Books. ISBN 0-7860-1750-3.
 Tropiano, Stephen (2002). The Prime Time Closet: A History of Gays and Lesbians on TV. Applause Theatre & Cinema Books. ISBN 1-55783-557-8.

Примечания

Ссылки 
 
 

Телесериалы США 1990-х годов
Телесериалы США, запущенные в 1994 году
Телесериалы США, завершённые в 1998 году
Телесериалы на английском языке
Телесериалы-ситкомы США
Телесериалы ЛГБТ-тематики США
Телесериалы на лесбийскую тематику
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Лос-Анджелесе
Телесериалы ABC Studios
Программы телеканала American Broadcasting Company
Программы — лауреаты премии «Эмми»